Zehfuß oder Zehfuss ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Zehfuss (1832–1901), deutscher Mathematiker, Dozent, Schuldirektor und Autor

 Ulrich Zehfuß (* 1973), deutscher Sänger, Liedermacher und Autor